Landbote steht für
Landbote (Abgeordneter), ehemaliger polnischer adliger Deputierter (Gegensatz zu Senator) 
 Der Hessische Landbote, Georg Büchner
Der Landbote, Schweizer Tageszeitung in Winterthur 
Siehe auch
Der Saurüssel. Mühlviertler Landbote